Апологія — захисна промова або захисній лист, твір, текст, спрямований на захист чого або кого-небудь.

У літературі 
 «Апологія Сократа» — твір Платона.
 «Апологія Сократа» — твір Ксенофонта.
 «Апологія, або Мова на захист самого себе від звинувачення в магії» — твір Апулея.
 «Апологія аугсбургського сповідання» — назва лютеранської книги, складеної в XVI столітті Філіпом Меланхтоном.
«Апологія Смотрицького» — твір Мелетія Смотрицького 1627 року.
 «Апологія математика» — есе британського математика Ґодфрі Гарольда Гарді 1940 року.

Інше 
 « Апологія»» — авторська телепередача Дмитра Діброва, яка виходила на Першому каналі з 1 листопада 2001 по 26 червня 2003 року.

Див. також 
 Апологет